Simcoe (Stany Zjednoczone) – miejscowość w Missouri
 Simcoe (miejscowość w Kanadzie) – miejscowość w Ontario
 Simcoe (hrabstwo) – hrabstwo w Ontario
 Simcoe (jezioro)